Quadri steht für:

 Quadri, Gemeinde in Italien

Quadri ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Quadri (1777–1845), italienischer kaiserlicher Rat und Autor
 Argeo Quadri (1911–2004), italienischer Dirigent
 Emesto Quadri (1868–1922), Schweizer Architekt
 Gabriel Quadri de la Torre (* 1954), mexikanischer Politiker (PANAL)
 Giovanni Quadri (1866–1892), Schweizer Architekt
 Giovanni Battista Quadri (1777–1839), Schweizer Anwalt und Politiker
 Jacopo Quadri (* 1964), italienischer Filmeditor
 Lorenzo Quadri (* 1974), Schweizer Politiker (Lega)
 Santo Bartolomeo Quadri (1919–2008), römisch-katholischer Bischof von Terni-Narni-Amelia, Erzbischof von Modena-Nonantola
 Ulisse Quadri (* 1953), italienischer Amateurastronom